China pode referir-se a:

 China Open (snooker) — torneio de snooker disputado anualmente na capital chinesa.

Torneio de tênis:
 ATP de Pequim — torneio masculino organizado pela Associação de Tenistas Profissionais, na categoria 500;
 WTA de Pequim — torneio feminino organizado pela Associação de Tênis Feminino, na categoria Premier Mandatory.

Desambiguação